Савет Федерације, или Савет федерације може бити:

 Савет Федерације, горњи дом Федералне скупштине Руске Федерације
 Савет Федерације РСФСР, координационо тело у РСФСР
 Савет Федерације СССР, саветодавно тело у СССР
 Савет федерације СФРЈ, саветодавно тело у СФРЈ